Lafayette County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lafayette County (Arkansas)
 Lafayette County (Florida)
 Lafayette County (Mississippi)
 Lafayette County (Missouri)
 Lafayette County (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lafayette Parish, Louisiana
 Fayette County